Сучки

Множественная форма слова Сучок

Топоним
 Сучки — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Сучки — до 1964 г. название деревни Колосово в Слонимском районе Гродненской области.